Мари-Шолнер — название населённых пунктов в России:

 Мари-Шолнер — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Мари-Шолнер — деревня в Сернурском районе Марий Эл.